Lehovo este numele a două localități:

 Lehovo, sat în Obștina Sandanski, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Lehovo, sat în regiunea Macedonia de Vest, Prefectura Florina, Grecia